Plaatsen
 Reedijk (Hoeksche Waard), buurtschap in Zuid-Holland
 Reedijk (Terneuzen), buurtschap in Zeeland

Straten
 Reedijk (Heinenoord)
 Reedijk (Lage Zwaluwe)
 Reedijk (Moergestel)

Personen
 Gert Reedijk, Nederlands politicus
 Jan Reedijk, Nederlands scheikundige
 Jopie Reedijk, Nederlands schrijfster
 Kees Reedijk, Nederlands bibliothecaris
 Lourens Reedijk, Nederlands schrijver